Роксана  (Кнежа, 4. октобар 1985) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Антоанете Анатолијеве Линкове.

Дискографија

Албуми 
 -{За всеки има ангел}- (2014)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1977.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи